Kolos – polska nagroda podróżnicza
 Kolos – dzieło malarskie Francisca Goi
 Kolos – wieś na Ukrainie
 Kolos. Zapiski Bragego Bragessona (Koloss. Brage Bragessons skrift ) – powieść norweskiego pisarza Finna Alnaesa
 Kolos – film fabularny w koprodukcji polsko-norweskiej, reż. Witold Leszczyński, ekranizacja powieści Finna Alnaesa